Anglia wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1930 roku na igrzyskach w Hamilton i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach. Oprócz niej jedynie pięć krajów wystartowało we wszystkich zawodach (Szkocja, Walia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia). Najwięcej złotych medali (53) oraz najwięcej medali w ogóle (164) Anglia zdobyła w 2002 roku.

Anglia była dwukrotnie organizatorką igrzysk:
 Igrzyska Imperium Brytyjskiego 1934 w Londynie
 Igrzyska Wspólnoty Narodów 2002 w Manchesterze

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!